Театр Буфф может означать:
 Буфф — современный московский театр.
 Буфф — театр в Ростове-на-Дону.
 Буфф — театр в Санкт-Петербурге.

 Театр «Буфф» — театр в Москве, существовавший в начале XX века, позже театр Зон.
 Театр Буфф-Паризьен — театр в Париже.